Кочхю́р () — село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Кочхюрский», имеющего статус сельского поселения.

Название 
Село Кочхюр образовалось от переселившихся четырёх селений, отсюда и названия — Кудхюр ( — село из четырёх сел) или Кюч хайибурун хюр ( — село переселившихся). Со временем Кудхюр, или Кюч хайибурун хюр превратился в Кочхюр ().

География 
Село Кочхюр расположено в Курахском районе Дагестана. Оно находится в крайне труднодоступном месте, на высоте 2100 метров над уровнем моря. Общая земельная площадь — 5000 га. Кочхюр граничит с территориями селений Тител, Кимихюр, Кумух, Курах, Цилинг, Бахцуг и Филер, Гапцах (Докузпаринский район), Хюлер (Ахтынский район). С трех сторон села протекают речки.

История 
Село Кочхюр самое старое село в Курахском районе. Точная дата возникновения села неизвестна. Основой села считает Кьешенг магьле, к которому в последующем присоединились жители соседних аулов. В старину Кочхюр имел оборонительные сооружения. В село можно было войти через единственные ворота. В селе до сих пор действует Джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров.

В 1935 году в селе был организован колхоз. В годы Великой отечественной войны на фронт ушло около 160 кочхюрцев, из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли, пропали без вести.

После землетрясения 1966 года кочхюрцы в массовом порядке переселились в село Бугдатепе.

Население

Известные уроженцы 
Кочхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Здесь жил классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Кочхюрский. Его песни поют и сегодня.

Инфраструктура 
Село разделено на пять магалов: Кешенг махле, Ишах, Лаках (Сенгер), Тула и Варазан. В нём также 7 мостов (5 арочных), 3 мечети, 5 зияратов и 5 родников.

Образование 
Первая семилетняя школа в Кочхюре была открыта в 1937 г. В ней учились дети близлежащих сёл.

Примечания